Ödhof ist der Ortsname von

 Ödhof (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ödhof (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Ödhof (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ödhof (Luhe-Wildenau), Ortsteil des Marktes Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ödhof (Mähring), Ortsteil des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ödhof (Moosbach), Ortsteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ödhof (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ödhof (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ödhof (Schwarzenfeld), Ortsteil des Marktes Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Ödhof (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ödhof (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Oedhof
 Ödenhof